Juana III de Navarra puede referirse a:

 Juana III de Trastámara, reina de Navarra de 1515 a 1555, sucediendo a su padre, Fernando I de Navarra y II de Aragón y en disputa con Enrique de Albret..

 Juana III de Albret, reina de Navarra de 1555 a 1572. Mantuvo una pugna por el título con Felipe II de España, IV de Navarra. Heredó de su padre la división del reino (1530) en la Alta (parte peninsular) y la Baja Navarra (parte transpirenaica).